Puede referirse a alguno de los castillos propiedad de este estadista castellano, valido de Juan II:

Castillo-palacio de Escalona, residencia palaciega y centro de sus posesiones.
Castillo de Trujillo.
Castillo de Cuéllar.
Castillo de Arenas de San Pedro.
Castillo de la Coracera.
Castillo de Mombeltrán.
Castillo de Luna (Alburquerque). 
Castillo de Cañete.